Ball Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Ball Island (Connecticut)
 Ball Island (Louisiana)
 Ball Island (North Carolina)
 Ball Island (South Carolina)
 Ball Island (Vermont)
 Ball Island (Wyoming)